Guri - cidade da Coreia do Sul
Ou ainda:
 Hidrelétrica de Guri - hidrelétrica localizada na Venezuela
 Guri (Star Wars) - personagem de Star Wars
 Guri, sinônimo de menino no Rio Grande do Sul
 O Guri - revista em quadrinhos brasileira
 Projeto Guri

Desambiguação